Kirby kan syfta på:

 Kirby (spelfigur) – en spelfigur från Nintendo
 Kirby (spelserie) – spelserien med Kirby
 Kirby: Right Back at Ya! – en TV-serie baserad på spelserien
 Kirby dammsugare – en dammsugare som konstruerades av James B Kirby 1914

Platser
 Kirby, West Virginia – en ort i Hampshire County West Virginia
 Kirby, Wyoming – en stad i Hot Springs County, Wyoming
 Kirby-le-Soken - en ort i Essex, England

Personer
 Alister Kirby (1886–1917), brittisk roddare
 Ann Kirby
 Bruno Kirby (1949–2006), amerikansk skådespelare
 David Kirby
 Dorothy Kirby
 Fran Kirby
 Jack Kirby (1917–1994), amerikansk serietecknare
 Jim Kirby
 John Kirby (musiker)
 Joshua Kirby
 Kathy Kirby (1938–2011), brittisk sångerska
 Peter Kirby
 Vanessa Kirby
 William Kirby (1759–1850), engelsk entomolog
 William F. Kirby
 William Forsell Kirby (1844–1912), brittisk entomolog

Engelska efternamn